Пещера Грина:
 Пещера Грина (Кавказ)
 Пещера Грина (Крым)